Терзийско — название населённых пунктов в Болгарии:

 Терзийско — село в Бургасской области.
 Терзийско — село в Ловечской области.